Navel (zaad) (ook hilum genoemd), litteken waar een zaad aan de zaadlijst heeft vastgezeten
Hilum (anatomie), plaats waar bloedvaten, lymfevaten en zenuwen in een orgaan lopen